Джордж «Айсмен» Гервин (; родился 27 апреля 1952 года в Детройте, штат Мичиган) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Вирджиния Сквайрз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз». После слияния двух лиг был включён в сборную всех времён АБА. В 1996 году включён в Зал славы баскетбола, а также в список 50 величайших игроков в истории НБА. Во время своего ухода из НБА был лидером среди защитников по количеству сделанных блокшотов за всю историю НБА.

Ранние годы 
Джордж Гервин родился 27 апреля 1952 года в городе Детройт (штат Мичиган), учился там же в средней школе имени Мартина Лютера Кинга, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1972 году окончил университет Восточного Мичигана, где в течение двух лет играл за баскетбольную команду «Истерн Мичиган Иглс». При Гервине «Иглс» ни разу не выигрывали ни регулярный чемпионат, ни турнир конференции Mid-American, а также ни разу не выходили в плей-офф студенческого чемпионата США.

Профессиональная карьера 
Играл на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Изначально Джордж Гервин выступал в Восточной баскетбольной ассоциации за клуб «Понтиак Чеперрелс», где он был замечен Джонни Керром, скаутом команды Американской баскетбольной ассоциации «Вирджиния Сквайрз», с которой в середине сезона 1972/1973 годов подписал однолетнее соглашение на 40 тысяч долларов. Однако его пребывание в «Сквайрз» было недолгим, так как из-за нестабильного финансового положения руководство клуба было вынуждено начать распродажу своих лучших игроков, чтобы выручить необходимое количество денег для дальнейшего существования команды. В 1973 году они простились с Джулиусом Ирвингом и Свеном Нэйтером, а 30 января 1974 года за 228 тысяч долларов был продан в «Сан-Антонио Спёрс» и Гервин. На драфте НБА 1974 года Джордж Гервин был выбран в третьем раунде под общим 40-м номером командой «Финикс Санз», однако не провёл в её составе ни одного матча. Вместе с Гервином на этом драфте были выбраны и другие будущие звёзды ассоциации Билл Уолтон, Джамал Уилкс и Морис Лукас.

Именно в «Сан-Антонио» Гервин до конца раскрыл свои таланты и стал настоящей звездой АБА, а затем и НБА, проведя в его составе 899 игр за 11 с половиной сезонов и набирая по 26,3 очка в среднем за игру. Будучи игроком «Спёрс», он 10 лет подряд выводил её в плей-фф (1974—1983), 3 раза участвовал в матче всех звёзд АБА (1974—1976) и 9 раз — в матче всех звёзд НБА (1977—1985), выиграв в 1980 году звание самого ценного игрока, а также четыре раза становился самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (1978—1980, 1982). Кроме того два раза включался в символическую сборную всех звёзд АБА (1975—1976 — вторая команда), семь раз — в символическую сборную всех звёзд НБА (1978—1982 — первая команда и 1977, 1983 — вторая команда), а также — в 1-ю сборную новичков АБА (1973). Лучшим результатом при Гервине для «Спёрс» являются сезоны 1978/1979 годов, в котором «Шпоры» дошли до финала Восточной конференции, где со счётом 3—4 в серии проиграли команде «Вашингтон Буллетс», а также 1982/1983 годов, в котором «Спёрс» дошли до финала Западной конференции, где со счётом 2—4 в серии проиграли команде «Лос-Анджелес Лейкерс».

24 октября 1985 года Гервин был обменян в клуб «Чикаго Буллз» на Дэвида Гринвуда, в котором, будучи партнёром Майкла Джордана, провёл один из самых худших сезонов в своей профессиональной карьере, набирая всего по 16,2 очка в среднем за игру. На момент своего выхода на пенсию Гервин являлся лучшим бомбардиром в истории «Сан-Антонио Спёрс» (23 602), однако 29 марта 2013 года его обогнал Тим Данкан.

В межсезонье никто не позаботился о том, чтобы подписать с ним контракт на следующий сезон, после чего он уехал в Европу, где сначала отыграл один сезон в чемпионате Италии за клуб «Банко Рома», набирая по 26,1 очка в среднем за игру. Спустя два года Джордж Гервин перебрался в чемпионат Испании, где в течение одного года выступал за команду «ТДК Манреса», после чего завершил свою спортивную карьеру в 1990 году. Несмотря на то, что ему уже было 38 лет, он не потерял своё голевое чутьё, набирая по 25,5 очка в среднем за игру. В своём последнем матче Гервин набрал 31 очко и сделал 15 подборов, в результате чего его команда смогла сохранить прописку в первом испанском дивизионе.

Награды 
После слияния АБА и НБА был включён в сборную всех времён АБА. В 1987 году номер 44, под которым он выступал в составе «Спёрс», был закреплён за ним и выведен из употребления, а в 1996 году Джордж Гервин был введён в Зал славы баскетбола, а также включён в список 50 величайших игроков в истории НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Джордж Гервин на сайте Remember the ABA.com
 Джордж Гервин на сайте Youth Center

 

Баскетболисты США
Игроки «Вирджиния Сквайрз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Квад-Сити Тандер»
Игроки БК «Манреса»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола